IAR steht für:
 IAR Systems, schwedisches Softwareunternehmen
 Întreprinderea Aeronautică Română, rumänisches Unternehmen aus der Luftfahrtindustrie mit
 I.A.R.-821
 IAR-14
 IAR-15
 Individuelle Altersrückstellungen
 International Authority for the Ruhr, internationale Behörde der Alliierten für das Ruhrgebiet, siehe Ruhrstatut
 Internationaler Arbeitskreis für Rechtschreibreform
 Flughafen Tunoschna (IATA-Code), Flughafen der russischen Stadt Jaroslawl

IaR steht für:
 Institut für angewandte Radioaktivität

iar steht für:
 Purari (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine unklassifizierte Sprache in der Gegend der Mündung des Purari, Papua-Neuguinea

Siehe auch:
 JAR

Abkürzung